Bombers Football Club é um clube de futebol da Dominica. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Dominica